Lilla Älgsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Älgsjön (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (40,4 ha)
Lilla Älgsjön (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (2,11 ha)
Lilla Älgsjön, Västmanland, sjö i Fagersta kommun och Norbergs kommun,  (13,1 ha)
Lilla Älgsjön (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (0,6 ha)
Lill-Älgsjön (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (50,9 ha)
Lilla Älgsjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,

Se även
Älgsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn